

Comics 
 Shade, the Changing Man, comics et personnage éponyme publié par DC Comics ;
 Shade, ennemi de Spider-Man.

Cinéma 
 , titre original des Maîtres du jeu, film de Damian Nieman sorti le  en France ;
 , film de Kimberly Williams sorti en 2006 ;
 , film d'Erik Van Looy sorti en 1999 ;
 , film de Raphael Nadjari sorti en 1998 ;
 , court métrage de Mohammad Gorjestani sorti en 2007 ;
 , court métrage de Josh L. Davis sorti en 2014.

Télévision 
 Shades, série télévisée britannique diffusée en 2001.

Musique

Groupe 
 , groupe de R&B américain.

Chanson 
 , chanson d'Iggy Pop, figurant sur l'album Blah Blah Blah sorti le  ;
 , chanson de Silverchair sorti le  ;
 , chanson de Dragon Ash sorti le  ;
 , chanson des Tossers, figurant sur l'album Agony sorti le  ;
 , chanson de Nadia Oh, figurant sur l'album Colours sorti le .

Album 
 , album de Murray Head sorti en 1983 ;
 , album d'Holly Cole sorti le  ;
 , album de Mike Oldfield sur le double-disque Light + Shade sorti le  ;
 , album de Keith Jarrett sorti en 1975 ;
 , album de JJ Cale sorti en  ;
 , album de Yellowjackets sorti en  1986 ;
 , album d'Andrew Hill sorti en 1987 ;
 , compilation de Deep Purple sorti le  ;
 , album du groupe éponyme  sorti le  ;
 , album de Dayna Manning sorti le .
 , album de Living Colour sorti en 2017

Autre 
 Shade balls, boules de plastique répandues à la surface de réservoirs d'eau et destinées à limiter l'évaporation.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre